Stróżnik (Rudawy Janowickie)
 Stróżnik (góra)

Zobacz też